Marie Müller, nome da nubile di Marie Schmidt (1853 - 1935) attrice teatrale tedesca
 Marie Müller (n. 2000) calciatrice tedesca
 Marie Müller (n. 1985) judoka olimpionica lussemburghese
 Marie Müller (1847-1935) pittrice austriaca